Yüksekören ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Yüksekören (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Yüksekören (Aladağ), Ortschaft im Landkreis Aladağ der türkischen Provinz Adana